Palm är ett svenskt efternamn, som också använts som soldatnamn. Den 31 december 2014 var 7796 personer med efternamnet Palm bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Palm

A
 Alexandra Palm (född 1985), ishockeyspelare
 Anders Palm (litteraturvetare) (född 1942), professor
 Anders Palm (född 1949), regissör, producent, manusförfattare och skådespelare
 Anna Palm (1881–1963), konstnär
 Anna Palm de Rosa (1859–1924), konstnär, landskapsmålare
 Anna-Karin Palm (född 1961), författare, förlagsredaktör, kulturjournalist
 August Palm (1849–1922), socialistisk pionjär och agitator
 August Efraim Palm (1888–1947), tidningsman

B
 Bengt Palm (1917–1970), regissör, skådespelare och filmklippare
 Bertil Palm (1916–1992), kulturhistoriker och museiman
 Björn Palm (1887–1956), botaniker
 Böret Palm (1925–2016), justieråd

C
 Carl Palm (1844–1902), militär och riksdagsman
 Carl Gustaf Palm (1883–1953), militär
 Carl Magnus Palm (född 1965), musikboksförfattare
 Carl Ulrik Palm (1864–1954), numismatiker, innehavare av Bukowskis auktionsfirma
 Christina Palm, svensk konsul i Phuket, Thailand
 Conny Palm (1907–1951), ingenjör, forskare, datorpionjär

E
 Elisabeth Palm (född 1936), jurist, kammarrättspresident
 Elisabeth Palm-Schön (1756–1786), konstnär
 Erik Palm (1912–1987), ögonläkare
 Etta Palm d'Aelders (1743–1799), holländsk författare och feminist
 Eva Palm (född 1972), bandyspelare
 Evy Palm (född 1942), långdistans- och maratonlöpare
 Ewy Palm (1925–2018), konstnär och feminist

F
 Folke Palm (1905–1985), tidningsman
 Fredrik Palm (född 1973), professor i fysiologi

G
 Gerda Palm (1871–1949), konstnär och skriftställare
 Gottfrid Palm (1881–1950), teaterledare
 Guje Palm (född 1946), skådespelare
 Gunnar Palm (född 1937), rallykartläsare
 Gustaf Wilhelm Palm (1810–1890), landskapsmålare och professor
  Göran Palm, flera personer
 Göran Palm (1931–2016), svensk författare
 Göran Palm (bankdirektör) (1933–2023), svensk bankdirektör
 Gösta Palm (1907–1954), konstnär

H
 Herman Palm (1863–1942), präst, redaktör och tonsättare

I
 Ingrid Palm, flera personer
 Ingrid Palm (psalmförfattare) (1859–1886)
 Ingrid Palm (textilkonstnär) (född 1942)
 Ingrid Albiner Palm (1908–1999), lärare och adventist

J
 Johan Palm (född 1992), sångare
 Johan Palm (fotograf) (född 1976), filmfotograf
 Johan Fredrik Palm (1754–1821), pianist och tonsättare
 Johann Philipp Palm (1766–1806), tysk bokhandlare och motståndsman
 Jonas Palm (1925–1996), klassisk filolog

K
 Kerstin Palm (född 1946), florettfäktare
 Knut Palm (1864–1943), militär

L
 Lars Palm (född 1963), grafiker och målare
 Lennart Palm (född 1960), musiker, organist och låtskrivare

M
 Magnus Palm (född 1955), journalist, författare
 Marcus Palm (född 1972), skådespelare och komiker
 Maria Palm-Hebbe (1754–1800), konstnär
 Martin Palm (1906–1993), konstnär och tecknare
 Michael Palm (född 1979) svensk-amerikansk basketbollspeläre

P
 Paul Larsson Palm (1876–1899), grafiker och tecknare
 Per-Olof Palm (1931–2009), zoolog och populärvetenskaplig författare

R
 Ralf Palm (1933–1971), tecknare, grafiker och målare
 Rikard Palm (född 1961), journalist och tv-man
 Roger Palm (född 1949), trumslagare
 Rolf Palm (1930–2018), keramiker och tecknare

S
 Samuel Palm (1898–1979), präst
 Sixten Palm (1909–1988), journalist och politiker
 Sture Palm (1919–1991), politiker
 Sverre Palm (född 1934), politiker

T
 Thede Palm (1907–1995), religionshistoriker
 Thure Palm  (1894–1987), jägmästare och entomolog
 Torsten Palm, flera personer
 Torsten Palm (konstnär) (1885–1934), konstnär
 Torsten Palm (racerförare) (född 1947), racerförare

U
 Uno Palm (1944–2010), motocrossförare

V
 Veronica Palm (född 1973), politiker
 Viking Palm (1923–2009), brottare och brandman

Se även
 Palm (adlig ätt) – utslocknad
 Palme (olika betydelser)
 Palmer (olika betydelser)

Källor

Svenska efternamn
Soldatnamn
Tyska efternamn